Кале́ (, букв. перевод смуглые, чёрные, единственное число кало) — самоназвание одной из «больших» групп цыган. Территория проживания: Испания, Португалия, Латинская Америка, юг Франции, встречаются также в странах Северной Америки и Северной Африки. Делятся на испаноязычных (известных также как кало́с и хита́нос) и португалоязычных (кало́нс). Говорят на диалектах, образованных от испанского и португальского языков при помощи вкраплений цыганской лексики и элементов цыганской грамматики, что является следствием длительной кампании принудительной ассимиляции. Традиционно исповедуют католичество, в XX веке многие кале стали также евангелистами.

Художественная культура кале является одной из двух самых известных в мире цыганских культур благодаря музыкально-танцевальному жанру фламенко, в возникновение, развитие и популяризацию которого они внесли огромный вклад. Костюм для исполнения танцев фламенко происходит от традиционной одежды цыган-кале.

Названия 
Кале Северной Африки другие кале называют прозвищем «мавры».

Самоназвание кале (вариант каале) носят также цыгане Финляндии и Великобритании, но по культуре они ближе к рома и синти.

В старину рома также иногда называли себя кале, но во второй половине XX века это слово стало употребляться цыганами по отношению к выходцам из мусульманских стран.

Гитана, от испанского gitana (хитана), то есть «цыганка»,  — слово, обозначающее испанскую цыганку, танец испанских цыган или исполнительницу таких танцев.

С этнографической и лингвистической точки зрения от кале отличаются эрроминчела — группа цыган, проживающих в Стране басков.

Интересные факты 

 Долгое время кале Испании проживали обособленно от испанцев, в пещерах. 
 Святой покровитель цыган в католической церкви, Сеферино Малья, был кало.

См. также 
 Рома
 Люли
 Цыгане
 Культура цыган

Ссылки 
 История цыган Западной Европы
 Фотографии цыган Западной Европы
 Танец на острой щебёнке
 Работницы табачной фабрики
 Цыганский танец за рубежом, видео
 Цыгане Испании
 Фотографии пещерных жилищ испанских цыган

Цыганские этнические группы